

Чернавська сільська рада — сільське поселення, Зав'яловський район, Алтайський край
 Чернавська сільська рада — сільське поселення, Притобольний район, Курганська область